Il toponimo Nové Sady può riferirsi a diverse località:

Nové Sady, comune del distretto di Vyškov
Nové Sady, comune del distretto di Žďár nad Sázavou

Nové Sady, comune del distretto di Nitra